Steinhäuser steht für:
 Sieben Steinhäuser, Name einer Gruppe von fünf Großsteingräbern

Personen:
 Adolf Steinhäuser (1861–1938) deutscher Richter und Politiker
 Adolph Steinhäuser (1825–1858), deutscher Bildhauer, Bruder von Carl und Wilhelm Steinhäuser
 Antje Steinhäuser (* 1964), deutsche Lektorin und Autorin
 Augustin Steinhäuser (1781–1849), deutscher Verwaltungsbeamter und Abgeordneter in den Württembergischen Landstände
 Carl Steinhäuser (1813–1879), deutscher Bildhauer, Bruder von Adolph und Wilhelm Steinhäuser
 Ekkehard Steinhäuser (* 1964), deutscher evangelischer Theologe
 Frank Steinhäuser, deutscher Rudersportler
 Georg Andreas Steinhäuser (1779–1843), Bildhauer und Spiegelfabrikant in Bremen, Vater von Wilhelm, Adolph und Carl Steinhäuser.
 Gerhard R. Steinhäuser (1920–1989), deutscher Schriftsteller
 Johann Gottfried Steinhäuser (1768–1825), deutscher Physiker, Mathematiker, Montanist und Jurist
 Josef Steinhäuser (1934–2021), deutscher Orthopäde
 Judith Steinhäuser (* 1965), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Karl Steinhäuser (1823–1903), deutscher Organist und Lehrer
 Margarethe Steinhäuser (1874–1955), Abgeordnete des Landtags des Volksstaates Hessen in der Weimarer Republik
 Pauline Steinhäuser (1809–1866), deutsche Historien- und Genremalerin
 Robert Steinhäuser (1983–2002), deutscher Amokläufer, siehe Amoklauf von Erfurt
 Rolf Steinhäuser (* 1952) katholischer Geistlicher und Weihbischof in Köln
 Siegfried Steinhäuser (* 1940), deutscher Werkstoffwissenschaftler
 Walther Steinhäuser (1908–1946), deutscher Geologe
 Wilhelm Steinhäuser (1817–1903), deutscher Maler, Bruder von Adolph und Carl Steinhäuser

Siehe auch:
 Steinhäußer
 Steinhauser

en:Steinhauser#Steinhäuser